Camille Cottin ist der Name folgender Personen:
* Camille Cottin (Fußballspieler) (1910–1988), französischer Fußballspieler und -trainer
 Camille Cottin (Schauspielerin) (* 1978), französische Schauspielerin